Louis Bastide – giudice e diplomatico maliano
 Louis Bastide – funzionario francese
 Louis-Barthélémy Bastide – banchiere francese